

Sociologie 
Les mœurs désignent les usages et les habitudes de vie au sein d'un groupe social. Elles se retrouvent par exemple dans les expressions suivantes :
 Mœurs sociales, synonyme des coutumes
 Bonnes mœurs
 Brigade des mœurs, appellation populaire de la brigade de répression du proxénétisme
 Pacification des mœurs

Topologie 
 Mœurs-Verdey, commune française

Art 
 Comédie de mœurs, sous-genre de la comédie

Œuvres 
 , films
 La doctrine des mœurs (1646), Marin Le Roy de Gomberville
 Fondation de la métaphysique des mœurs, ouvrage d'Emmanuel Kant
 Métaphysique des mœurs, ouvrage d'Emmanuel Kant

Voir aussi 
 Moers
 Morale
 Moraliste